Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2021 der Automobilrennserie für Formel-Rennwagen ist die fünfte Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die siebzehnte Saison der Rennserie (inklusive der Jahre als GP2-Serie) insgesamt.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F2 2018, V6-Turbomotoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

Rennkalender 
Die erste Version des Rennkalenders wurde am 10. November 2020 präsentiert. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie notwendigen Verschiebung des als Formel-1-Eröffnungsrennen geplanten Großen Preises von Australien musste der Kalender Mitte Januar 2021 neu angepasst werden, so wurden die Rennen in Dschidda und Abu Dhabi um jeweils eine Woche nach hinten verschoben.

Wertung

Punktesystem 
Beim Sonntagsrennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), bei den beiden Samstagsrennen erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-Formel-2-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021